Slovo haustorium má více významů:

 haustorium (houby) – houbová vlákna parazitických hub, sloužící k odčerpávání živin z hostitele 
 haustorium (rostliny) – orgány některých holoparazitických a hemiparazitických rostlin
 haustorium (studna) – studna, jejíž okov se spouští a zdvihá navinováním provazu na válec, který se kolem pohybuje